Term har flere betydninger:
Teknisk term - del af et specialiseret ordforråd indenfor et specifikt felt
Indenfor matematik:
Term (matematik) - en komponent af et matematisk udtryk
Term (logik) - en komponent af et logisk udtryk